In der Nähe von dem Dorf und Rittergut Breitenfeld bei Leipzig wurden im Dreißigjährigen Krieg zwei bedeutende Schlachten geschlagen:

 Die erste Schlacht bei Breitenfeld (1631)
 Die zweite Schlacht bei Breitenfeld (1642)